Иван Иванович Каляцкий (1927 — 2005) — профессор кафедры техники и электрофизики высоких напряжений ТПИ, ректор ТПИ в 1970—1981 годах.

Биография 
Из семьи крестьян. Начал учёбу в 1935 году в начальной школе № 12 города Иркутска, затем продолжил учёбу в средней школе № 8 города Черемхово и окончил среднюю школу № 3 города Черемхово в 1945 году. Избирался членом комитета ВЛКСМ школы, в 1944 году по направлению ГК ВЛКСМ работал в пионерском лагере, в 1945 году стал студентом энергетического факультета Томского политехнического института.

Окончил институт в 1950 году по специальности «Электрические станции, сети и системы» с присвоением квалификации инженера-электрика. В 1950—1953 годах — аспирант кафедры техники высоких напряжений (ТВН). Кандидатскую диссертацию на тему «Разрушение каменных углей и горных пород импульсными разрядами высокого напряжения» защитил 27.05.1954 года в Совете ТПИ. В ученой степени кандидата технических наук был утвержден 07.04.1955 года, в ученом звании по кафедре ТВН — 13.09.1961 года. После окончания аспирантуры ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры ТВН, с 16.03.1955 года — декан радиотехнического факультета.

В 1958—1965 годах — заведующий кафедрой ТВН. В 1962—1964 годах — старший научный сотрудник-докторант. Защита докторской диссертации на тему «Исследование технико-физических основ разрушения горных пород импульсными электрическими разрядами» состоялась в Совете ТПИ в 1965 году. В ученой степени доктора технических наук был утвержден 29.10.1966 году, в ученом звании профессора по кафедре ТВН — 28.10.1967 годаг. В 1966—1970 годах — проректор ТПИ по учебной работе. В 1970—1981 годах. — ректор ТПИ. С 10.02.1981 по 01.06.1998 — заведующий кафедрой ТВН. С 01.06.1998 года — профессор этой кафедры.

Ректор ТПИ 

25 июня 1970 года приказом Министра высшего и среднего специального образования РСФСР Каляцкий И. И. был назначен ректором ТПИ, на протяжении более 10 лет (1970—1981 годы) возглавлял его. Одновременно в эти годы он являлся председателем Совета ректоров вузов города Томска.

За период его деятельности на посту ректора было подготовлено 28 тыс. инженеров по 48 специальностям, защищено 80 докторских и {{s|б500 кандидатскихЪЪ диссертаций. Получила дальнейшее развитие материально-техническая база института: завершено строительство и введена ив эксплуатацию научно-техническая библиотека на 2 млн томов, построены лабораторный корпус, криогенная лаборатория в поселке Спутник, сооружен памятник-мемориал студентам и сотрудникам института, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., построены два общежития  и  что позволило обеспечить жильем иногородних студентов. В этот же период много усилий потребовало решение жилищной проблемы для сотрудников института. Было снесено  и ряд ветхих домов, освобождены от жилья все подвальные помещения в учебных корпусах, в результате сотни семей были переселены в благоустроенные квартиры.

Как председатель Совета ректоров Каляцкий И. И. был организатором межвузовской кооперации, в результате были созданы такие межвузовские объединения как комбинат питания, поликлиника, приемная комиссия, патентное бюро, межвузовская кафедра этики и эстетики и др. Под руководством Каляцкого И. И. были разработаны и внедрены типовые проекты автоматических систем управления АСУ — ВУЗ и отраслевой АСУ — Росминвуз. В разработке проектов участвовали 25 вузов РСФСР. В ТПИ был создан Головной совет Минвуза РСФСР по управлению вузами, его председателем стал Каляцкий И. И. Впервые были созданы модели организации управления вузами для планирования и анализа их деятельности.

Большое внимание уделялось вовлечению студентов в научно-исследовательскую работу. В учебные планы ряда специальностей одновременно с Московским физико-техническим институтом впервые в стране была включена учебно-исследовательская работа студентов (УИРС). Опыт ТПИ в этой области был рекомендован Минвузом СССР к использованию в других вузах страны. За лучшую организацию научно-исследовательской работы студентов институт был удостоен Почетного диплома Минвуза СССР и ЦК ВЛКСМ. По итогам соревнования среди вузов РСФСР ТПИ занимал ряд лет первое место.

Научная деятельность 
Каляцкий И. И. — один из основателей нового электроимпульсного способа разрушения и обработки твердых металлов.

В стране и за рубежом известны его научные труды в области электроэнергетики и электрофизики. Под его руководством осуществлены разработка и сооружение первой в Сибири высоковольтной лаборатории открытого типа. Он — соавтор создания нового высокоэффективного электроимпульсного способа разрушения и обработки твердых материалов.

Под руководством Каляцкого И. И. подготовлено 45 кандидатов и 4 доктора наук, 1380 инженеров — высоковольтников. Он является автором и соавтором 256 научных публикаций, ,  пособий,  в области физики пробоя газов, вакуума, жидких и твердых диэлектриков и высоковольтной электрофизики.

Педагогическая деятельность 
Каляцким И. И. читались основные учебные курсы: «Введение в специальность», «Техника высоких напряжений», «Физические основы ТВН», «Высоковольтная изоляция и конструкции», «Перенапряжения и грозозащита», «Влияние линий сильного тока на линии связи», «Высоковольтные установки и измерения», опубликован ряд учебных пособий.

Общественная деятельность 
Председатель Совета ректоров вузов г. Томска, член Томского ОК, ГК КПСС, депутат областного, городского Советов, член парткома ТПИ и др. В последний период он — член Ученого совета ТПУ, член Научно-методического совета ТПУ, председатель комиссии по «Анализу и контролю качества образовательной деятельности», научный руководитель проекта КПР ТПУ — 2005 «Развитие системы аккредитации и анализа деятельности вуза, факультетов, кафедр, специальностей и учебных дисциплин», член 4-х специализированных Советов ТПУ и ТГУ по защите докторских и кандидатских диссертаций.

Увлечения 
Шахматист, рыбак-любитель, член футбольной команды «Двойное дыхание».

Награды, звания 
 Заслуженный деятель науки и техники Республики Бурятия (1992.),
 Член-корреспондент МАН ВШ (1994),
 Почетный работник высшего образования РФ (1996),
 Заслуженный профессор ТПУ (1998),
 Орден Октябрьской революции (1976),
 Орден Трудового Красного Знамени (1967, 1971),
 медаль «За трудовую доблесть» (1961),
 медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970),
 медаль «Ветеран труда» (1983).

Неоднократно награждался Почетными грамотами Минвуза РСФСР, государственными, общественными, научными организациями.

Семья 
Отец — Каляцкий Иван Осипович (1896—1975 гг.), участник гражданской войны, работал кондуктором на Восточно-Сибирской ж.д.

Мать — Каляцкая (Кешикова) Фекла Прохоровна (1902—1982 гг.), домохозяйка.

Жена — Каляцкая (Семкина) Галина Васильевна (р. 1931 г.) — доцент ТПУ.

Дочь — Каляцкая (Кравцова) Людмила Ивановна (р. 1953 г.) — ведущий программист Отдела координации и сопровождения информационных систем ТПУ.

Сын — Каляцкий Владимир Иванович (1958—2001 гг.) — выпускник ТПИ, инженер-электромеханик.

Библиография

Примечания

Источники 
 Профессора Томского политехнического университета : биографический справочник / Томский политехнический университет; авт.-сост. А. В. Гагарин.- Томск: Изд-во НТЛ, 2000—2006. — Т. 3, ч. 1. — 2005. — 326 с.: портр.;

Ссылки 
 Каляцкий Иван Иванович

Ректоры Томского политехнического университета
Преподаватели Томского политехнического университета
Учёные СССР
Члены Томского обкома КПСС
Члены Томского горкома КПСС
Депутаты Томского областного совета
Депутаты Томского городского совета